Фаи́на Васи́льевна Шевче́нко (, Воронеж — 10 мая 1971, Москва) — русская и советская актриса театра и кино. Народная артистка СССР (1948). Лауреат двух Сталинских премий (1943, 1946).

Биография 
Родилась  года (по другим источникам — 5 апреля 1892) в Воронеже.

Окончив гимназию, с 1909 года работала в Московском Художественном театре (МХТ), не являясь актрисой; в 1911 году поступила в школу театра и по окончании её, в 1914 году, была принята в труппу МХТ, где служила по 1959 год.

Блистательно владела русской речью, обладала глубоким, богатым по тембру голосом. Её выигрышные внешние данные способствовали успеху актрисы в хара́ктерных ролях. Сценическим образам актрисы присущи сочность, колоритность, живописность, бытовая достоверность.

Была натурщицей для картины Б. М. Кустодиева «Красавица» (1915).

Умерла 10 мая 1971 года в Москве. Похоронена на Введенском кладбище (участок № 29).

Семья 
 Сестра — Вера Васильевна Макарова-Шевченко (13 августа 1892 — 6 декабря 1965), артистка драмы и оперы, солистка Большого театра (1918—1941), камерная певица (меццо-сопрано), исполнительница романсов и народных песен. Заслуженная артистка РСФСР (1933).
 Брат — Василий Васильевич Лонский (Шевченко), театральный режиссёр.
 Муж — Александр Михайлович Хмара (1894—1987), актёр.

Звания и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1928)
 Народная артистка РСФСР (1937)
 Народная артистка СССР (1948)
 Сталинская премия второй степени (1943) — за многолетние выдающиеся достижения в области искусства
 Сталинская премия первой степени (1946) — за исполнение роли Глафиры Фирсовны в спектакле «Последняя жертва» А. Н. Островского
 Орден Ленина (1938)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1937, 1948)
 Медаль «За оборону Кавказа» (1945)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1948)

Творчество

Роли в театре 
 «Ведьма» А. П. Чеховf — Дьячиха
 1914 — «Смерть Пазухина» М. Е. Салтыкова-Щедрина — Фурначёва
 1916 — «На дне» М. Горького — Василиса
 1918 — «Иванов» А. П. Чехова — Марфа Егоровна Бабакина
 1920 — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Клеопатра Львовна Мамаева
 1924 — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — царица Ирина Фёдоровна
 1925 — «Пугачёвщина» К. А. Тренёва — Стеха
 1926 — «Горячее сердце» А. Н. Островского — Матрёна Харитоновна Курослепова
 1928 — «Унтиловск» Л. М. Леонова — Васка
 1929 — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше — Марселина
 1930 — «Отелло» Шекспира — Эмилия
 1932 — «Мёртвые души» по Н. В. Гоголю — Анна Григорьевна
 1933 — «Дядюшкин сон» по Ф. М. Достоевскому — Москалёва
 1934 — «Егор Булычев и другие» М. Горького — Меланья
 1934 — «Гроза» А. Н. Островского — Марфа Игнатьевна Кабанова
 1936 — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Дунька
 1938 — «Достигаев и другие» М. Горького — Меланья
 1938 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Хлёстова
 1944 — «Последняя жертва» А. Н. Островского — Глафира Фирсовна
 1948 — «Лес» А. Н. Островского — Раиса Павловна Гурмыжская
 1951 — «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого — Марья Васильевна Толбухина
 1957 — «Золотая карета» Л. М. Леонова — Табун-Турковская

Роли в кино 
 1915 — Братья Карамазовы — Грушенька
 1918 — Царевич Алексей — Ефросинья
 1920 — Дети учат стариков — Анна
 1946 — Давид Гурамишвили — императрица Анна Иоанновна
 1952 — Композитор Глинка — жена Карла Ивановича
 1952 — На дне (фильм-спектакль) — Василиса
 1959 — Произведение искусства (короткометражный) — Смирнова, хозяйка магазина

 Озвучивание мультфильмов 
 1943 — Сказка о царе Салтане — повариха''

Примечания

Ссылки 
 
 

Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Похороненные на Введенском кладбище